Baltic Bees () — частная пилотажная группа, созданная по данным на сайте группы в 2008 году, а по данным в СМИ в 2009 году. Группа базируется в аэропорту «Юрмала» (Латвия). Пилоты «Baltic Bees» выступают на шести учебно-тренировочных самолётах L-39.

История 
Группа была создана в 2009 году компанией «K.S. Avia» на базе аэропорта «Jūrmala» (код ИКАО EVJA). Изначально группа состояла из двух самолётов, позже — из четырёх. С 2010 года сформировался нынешний состав пилотов авиагруппы. В 2019 году в состав группы входит шесть пилотов и семь самолётов. Выступает пилотажная группа шестёркой самолётов.

Состав группы 
На 2019 год в состав группы входят семь L-39C — учебно-тренировочных реактивных самолётов для подготовки пилотов ВВС. Самолёты оборудованы двумя тандемно расположенными креслами с возможностью катапультирования на нулевой высоте, а также оборудованием для производства дымного следа.

Каждый самолёт носит своё имя:

 «Hercogs Jekabs» (YL-KSH)
 «» (YL-KSZ)
 «» (YL-KSZ)
 «Sprīdītis» (YL-KSS)
 «Lāčplēsis» (YL-KSL)
 «Milda» (YL-KSM)
 «Raimonds Pauls» (YL-KSP)

При этом Раймонд Паулс сам дал разрешение на то, чтобы назвать его именем один из самолётов пилотажной группы.

На официальном сайте в начале 2020 года указаны шесть пилотов.

Текущий состав лётчиков пилотажной группы «Балтийские пчёлы» по данным на 2020 год:
 Артём Солодуха (ведущий группы),
 Игорь Юдкин (проходит реабилитацию после перенесенного в начале 2020 года инсульта),
 Анатолий Перекрестов,
 Александр Зариныш,
 Валерий Соболев (также выступает с сольным пилотажем),
 Алессандро Скоррано.

Основателем группы и автором первой пилотажной программы является Валерий Соболев.

Выступления в России 
Пилотажная группа «Балтийские пчёлы» до 2019 года являлась постоянным участником международного авиакосмического салона МАКС, проходящего в Жуковском раз в два года.

В 2012 году «Балтийские пчёлы» выступили на Ульяновском авиасалоне МАТФ-2012.

Также они выступали в Краснодаре на Kuban Airshow в 2013 году и в Сочи на авиашоу «Олимпийское небо» в 2015 году. Также в 2015 году группа выступила в Архангельске и Северодвинске.

Примечания

Ссылки 
 Страница пилотажной группы
 Репортаж авиашоу в Тукумсе. 2009 г.

Появились в 2008 году
Пилотажные группы
2008 год в Латвии
Появились в 2000-е годы в Латвии
Появились в 2008 году в Латвии